Петров Юрій Анатолійович (*1984) — російський хокеїст, центральний нападник.
 Петров Юрій Анатолійович (*1974) — колишній радянський, російський та український футболіст, нападник.